Killdozer! (br: 83 Horas de Desespero / pt: A máquina assassina) é um filme de horror norte-americano produzido para a TV, em 1974, adaptado a partir de uma novela de Theodore Sturgeon de mesmo nome feita em 1944. A direção é de Jerry London.

Sinopse 
Exibido anteriormente na TV brasileira com o título Desespero. Um corpo extraterrestre cai numa ilha deserta, onde seis homens trabalham num importante projeto de construção. O estranho ser se insufla numa escavadeira e a máquina passa a ameaçar a vida dos operários.

Um grupo de trabalhadores está a construir uma pista de pouso numa ilha do Pacífico, na América do Sul. Durante o curso do trabalho, um meteorito vindo do espaço colide justamente no local e começa a emitir um som estranho. 

Kelly Foreman (Walker) e o motorista de escavadeiras Mack (Urich) descobrem o meteorito que emite um som estranho. Quando a escavadeira Caterpillar D9 é usada para tentar manusear o objeto, ela passa a emitir uma luz azul que anima a máquina. Mack, que estava por perto, adoece e logo morre. Chub (Neville), mecânico da equipe, não encontra nada de errado com o bulldozer, mas ouve o som estranho por trás da colher. Kelly então dá ordens para que o trator não seja mais usado.

Não tarda para que a máquina possuída pelo mal, aparentemente sem ninguém a bordo, comece a destruir as instalações e a ceifar a vida dos trabalhadores, inclusive destrói o rádio, único meio de comunicação com o exterior, deixando os remanescentes isolados. A tripulação é logo reduzida a apenas Kelly e Dennis (Betz), os únicos sobreviventes da terrível ameaça, que terão de debelá-la mediante uma emboscada infalível. O trator, o qual parece funcionar indefinidamente, apesar da capacidade limitada de combustível, se desloca indefinidamente espalhando o terror pela ilha. 

O filme foi exibido no Brasil na década de 70 e década de 80 pela Rede Globo, SBT e Rede Record, com o anterior nome de Desespero   . Posteriormente foi renomeado pelas emissoras Máquina Assassina. Conta no elenco com os atores Clint Walker e Neville Brand. 

Não há registros de lançamento em VHS ou DVD em português, existindo apenas edições em inglês. O próprio Sturgeon, autor da história, trabalha na produção como uma espécie de consultor.

Elenco 
 Clint Walker (Lloyd Kelly);
 Carl Betz (Dennis Holvig);
 Neville Brand (Chub Foster);
 James A. Watson Jr. (Al Beltran);
 Robert Urich (Mack McCarthy);

Bibliografia 
Rigby, Jonathan. English Gothic: A Century of Horror Cinema. Ed. Reynolds & Hearn, 2000. ISBN 1-903111-01-3

Ligações externas 
 
 
 EOFFTV review - a full length review of the film
 Gone and Forgotten- Killdozer comic adaptation
 Killdozer Visits The Holyland! - a loving tribute

Filmes dos Estados Unidos de 1974
Filmes de terror dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes de terror da década de 1970